Кубок СРСР з футболу 1990 — 49-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вдев'яте став клуб «Динамо» (Київ).

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок СРСР 1990 на сайті RSSSF  
 Медіа бібліотека «Динамо» (Київ)  
 Кубок СРСР 1990 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1990 на сайті fc-dynamo.ru  
 Кубок СРСР 1990 на сайті web.archive.org 

Кубок СРСР з футболу
СРСР
СРСР
1989 в СРСР
1990 в СРСР